Die Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft 2011 fand vom 26. bis 28. August in Timmendorfer Strand statt. Austragungsort war die Ahmann-Hager-Arena. Im Finale der Frauen setzten sich Laura Ludwig und Sara Goller gegen Jana Köhler und Julia Sude durch und gewannen damit den Titel zum vierten Mal. Das Endspiel der Männer gewannen Julius Brink und Jonas Reckermann gegen Sebastian Dollinger und Stefan Windscheif. Premiere war die TV Liveübertragung des Finalspiels der Frauen bei Sport1.

Teilnehmer 
Bei den Männern und Frauen nahmen jeweils sechzehn Duos an der deutschen Meisterschaft teil. Qualifiziert waren die Teams mit den meisten Punkten in der Rangliste des DVV. Dabei mussten die Spieler mindestens vier Turniere der Smart Beach Tour oder höherwertige Turniere absolviert haben.

Spielplan Männer

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Offizielle Website der smart Beachtour
 Meldelisten beim DVV: Männer - Frauen

2011
Volleyballveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Timmendorfer Strand
Beachvolleyballwettbewerb in Deutschland